Угри — загальна назва кількох народів уральської мовної родини (ханти, мансі, угорці).
 Угри - назва давньоугорських племен.
 Угри — село в Україні, Львівський район, Львівська область.

Див. також 
 Угорці
 Угра (значення)